Die A Grupa 1961/62 war die 38. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum neunten Mal in Folge und zum insgesamt zwölften Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Am Saisonende spielten die beiden Tabellenletzten mit dem 3. und 4. der B Grupa in einer einfachen Relegationsrunde um zwei Startplätze für die folgende Saison. Die Liga wurde für die folgende Spielzeit auf 16 Vereine aufgestockt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegationsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1961
Fußballsaison 1961/62